

Toponymie
Lefaivre est un nom de lieu notamment porté par :
 Lefaivre, communauté franco-ontarienne au Canada.

Patronymie
Lefaivre est un nom de famille notamment porté par :
 Albert Lefaivre (1830–1907), homme politique, diplomate et écrivain français ;
 Paul Lefaivre (1861–1946), diplomate français.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme normand